Mohnia freilei är en snäckart som först beskrevs av Dall 1891.  Mohnia freilei ingår i släktet Mohnia och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
freilei